

Lokalizacje

Niemcy 
 Bichl – dzielnica Dorfen
 Bichl – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen

Osoby 
 Felix Bichl – austriacki poseł